Эльго́йбар (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 39,11 км². Население — 10893 человека по данным переписи 2007 года (10690 человек по данным 2006 года). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

История 
Город основан 20 декабря 1346 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гипускоа